Leptoserolis är ett släkte av kräftdjur. Leptoserolis ingår i familjen Serolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Leptoserolis